A 2017–2018-as magyar férfi kézilabda-bajnokság első osztálya a bajnokság 67. kiírása.

A bajnokság címvédője a Telekom Veszprém KC csapata volt, amely az ezt megelőző tíz bajnokságot megnyerte.

A magyar bajnokság mellett a csapatok indultak a Magyar Kupában is. Nemzetközi szinten négy csapat szerepelt, a legrangosabb sorozatban, a Bajnokok ligájában a Telekom Veszprém KC és a Pick Szeged indulhatott. Mindkét csapat selejtező nélkül a csoportkör felső ágára került, és a nyolcaddöntőig jutottak. Az EHF-kupában négy csapat indult: az előző bajnokság harmadik és negyedik helyezettje, a Grundfos Tatabánya KC és a CYEB Budakalász a harmadik selejtezőfordulóban, míg a Balatonfüredi KSE és a Csurgói KK a második selejtezőforulóban kezdett.

A Telekom Veszprém az előző három évadban a magyar bajnokság mellett a SEHA-liga küzdelmeiben is részt vett, ebben a szezonban azonban oda már nem nevezett.

A bajnokság alapszakaszát a Telekom Veszprém nyerte, ezzel a bajnoki döntő visszavágóját hazai pályán játszhatta. A döntő első mérkőzésén kialakult négy gólos hátrányt a címvédő a visszavágón nem tudta ledolgozni, így története során harmadszor a Pick Szeged nyerte a bajnokságot.

Részt vevő csapatok

Az induló csapatok

Alapszakasz 
A 14 csapat az alapszakaszban oda-vissza vágós körmérkőzést játszott. Az alapszakasz első két helyezettje jutott be a bajnoki döntőbe.

Tabella 

forrás: keziszovetseg.hu

Eredmények

Döntő 
A bajnoki döntőbe az alapszakasz első két helyezettje jutott. A 2017–2018-as szezon bajnoka 58–57-es összesítéssel a Pick Szeged lett.

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 MKSZ adatbank 

F2017
Magyar férfi
Magyar férfi